De Regionalliga 1964/65 was het tweede seizoen van de Regionalliga als tweede hoogste klasse in het Duits voetbal.

Eindstand

Nord

Berlin

West

Südwest

Süd

Eindronde

Kwalificatie

Groep 1

Groep 2

Duits competitievoetbal 1964/65
Seizoen 1964/65